Die Teilung Bengalens bezieht sich auf zwei historische Ereignisse der Aufteilung der Region nach religiösem Aspekt:

 Teilung Bengalens 1905, von 1905 bis 1911 andauernde Teilung nach Lord Curzon
 Teilung Bengalens 1947, Teilung nach dem Mountbattenplan im Zuge der Teilung Indiens